Damernas singelturnering i tennis vid olympiska sommarspelen 2020 hölls på Ariake Coliseum i Kōtō mellan den 24 juli och 31 juli 2021. Det var 64 tävlande i turneringen.

Monica Puig var regerande mästare efter att ha tagit guld vid olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro, men hon försvarade inte sin titel då hon höll på att återhämta sig från en axeloperation och missade turneringen. Silvermedaljören från 2016, Angelique Kerber, missade också turneringen då hon behövde vila. Bronsmedaljören från 2016, Petra Kvitová, blev utslagen i den andra omgången av Alison Van Uytvanck.

Belinda Bencic besegrade Markéta Vondroušová i finalen med 7–5, 2–6, 6–3 och vann guld. Bencic blev den första schweiziska kvinnan att ta en medalj i tennis vid sommar-OS. Elina Svitolina från Ukraina besegrade Jelena Rybakina från Kazakstan i bronsmatchen med 1–6, 7–6(7–5), 6–4. Det var Ukrainas första medalj genom tiderna i tennis vid OS.

Schema
Tävlingen spelades under åtta dagar mellan 24 juli och 31 juli. Tiderna som anges är när dagens första match spelades.

Alla tiderna är Japan Standard Time (UTC+9)

Seedning

  (Första omgången)
  (Tredje omgången)
  (Andra omgången)
  (Semifinal, bronsmedaljör)
  (Tredje omgången)
  (Andra omgången)
  (Kvartsfinal)
  (Tredje omgången)
  (Mästare, guldmedaljör)
  (Andra omgången)
  (Första omgången)
  (Första omgången)
  (Kvartsfinal)
  (Tredje omgången)
  (Semifinal, fjärde plats)
  (Första omgången)

Resultat

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser

Noter

Tennis vid olympiska sommarspelen 2020